Сезон МЛБ 2010 начался в воскресенье, 4 апреля, матчем Бостона Ред Сокс с чемпионом прошлой серии, Нью-Йорком Янкиз на Фенуэй Парке, со счетом 9–7. Сезон завершился 3 октября. Матч всех звезд 2010 играли 13 Июня на Angel Stadium of Anaheim в городе Анахайм, штата Калифорния. Национальная лига выиграла в 13 иннингах, со счетом 3–1. Мировая серия 2010 началась 27 октября в городе победителя Национальной лиги, Сан-Франциско Джайентс, и закончилась 1 Ноября, когда Джайнетс достиг 4 победу над чемпионом Американской лиги, Техасом Рейнджерс в Мировой серии.

Регулярный сезон

Плей-офф

Рекорды чемпионата 
 Самый результативный матч: Торонто - Тампа-Бэй 17:11 (7 августа)
 Крупнейшая победа: Питтсбург - Милуоки 0:20 (22 апреля)

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Примечания 

 
Сезоны МЛБ
Спорт в Северной Америке в 2010 году